Prentiss kan syfta på:

Personer
 John Holmes Prentiss, amerikansk politiker
 Paula Prentiss, amerikansk skådespelare
 Samuel Prentiss, amerikansk politiker
 Seargent Smith Prentiss, amerikansk politiker
 Prentiss M. Brown, amerikansk politiker

Geografi
 Prentiss, Mississippi

Se även 
 Prentiss County